Petrivka (în ) este o așezare de tip urban în comuna Velîkîi Buealik din raionul Berezivka, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației așezării de tip urban Petrivka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și bulgară (%).

Note 

Petrivka, Velîkîi Buealik, Berezivka, Odesa
Petrivka, Velîkîi Buealik, Berezivka, Odesa
Petrivka, Velîkîi Buealik, Berezivka, Odesa